Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van maart 2010 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 maart 2010.

Vrouwen 03